Il singolare  del Pekao Szczecin Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Pablo Cuevas era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

Rui Machado ha battuto in finale Éric Prodon 2–6, 7–5, 6–2.

Teste di serie

 Albert Montañés (semifinali)
 Victor Hănescu (primo turno)
 Rui Machado (campione)
 Éric Prodon (finale)

  João Souza (quarti di finale)
  Andrej Golubev (secondo turno)
  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Dustin Brown (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note
 
 

Pekao Szczecin Open 2011